Disszociáció, kémiai folyamat
 Disszociáció, pszichológiai fogalom
 Disszociáció, retorikai fogalom

Lásd még
 Disszociatív személyiség